Kathedralen opgedragen aan Sint-Jan, Saint John, de heilige Johannes of Johannes de Doper: 
 Kathedraal van Besançon
 Sint-Janskathedraal ('s-Hertogenbosch)
Sint-Janskathedraal (Hongkong)
 Sint-Janscokathedraal - Valletta

Zie ook
Sint-Janskerk (doorverwijspagina)